

Niemcy 
 Gerlingen – dzielnica gminy Ense w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Soest
 Gerlingen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ludwigsburg

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Gąsawa